Grimus, groupe de rock alternatif roumain, originaire de Cluj-Napoca, en Transylvanie. 
 , roman de Salman Rushdie.